

Carriera 
Tess Sugnaux ha vinto 2 titoli nel singolo e 4 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. L'8 maggio 2017, ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 413. Il 17 maggio 2021, ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 579.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (2)

Sconfitte (14)

Doppio

Vittorie (4)

Sconfitte (5)

Collegamenti esterni